Зинаи́да Ви́кторовна Добры́нина (21 августа 1990, Краснокаменск, СССР) — российская боксёрша, чемпионка мира и Европы. Мастер спорта международного класса.

Биография 
С 14-ти лет занималась боксом под руководством своего отца Виктора Машкова.

Двукратная чемпионка России, серебряный призёр чемпионата Европы среди девушек.

В 2014 году выиграла золото чемпионата Европы и мира. В финале европейского первенства Зинаида Добрынина победила болгарку Светлану Станеву, а в финале чемпионата мира филиппинку Нести Петесио. На Европейских играх 2015 года Добрынина выступала в весовой категории до 60 кг и проиграла в 1/4 финала.

Примечания 

Чемпионы России по боксу
Чемпионы мира по боксу
Чемпионы Европы по боксу
Мастера спорта России международного класса
Женщины-боксёры